Osoby o tym nazwisku:
 John Astin − amerykański aktor
 Mackenzie Astin − amerykański aktor
 Sean Astin − amerykański aktor i reżyser
 Skylar Astin − amerykański aktor i piosenkarz